Robo4 é uma proteína encontrada nas células sanguíneas..

Proteínas